Фиона Стейплс () — канадская художница комиксов.

Ранние годы 
Стейплс родилась в Калгари. Училась в Колледже искусств и дизайна Альберты.

Большое влияние на неё оказали такие произведения, как  Джорджа Макдональда,  , «Рэдволл» Брайана Джейкса и «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса.

Карьера

Награды и номинации

Библиография 
 24 Hour Comics Day Highlights 2005: «Amphibious Nightmare»
 Done to Death
 Button Man
 Proof #6-8
 The Secret History of the Authority: Hawksmoor
 Tales from the Black Museum: «The Incredible Teatime Torture Show»
 North 40
 Northlanders
 Mystery Society
 Jonah Hex #66
 Saga
 Archie

Работы над обложками 
 Sheena #2 (вариант, 2007), #5 (2008)
 War Machine #5 (2009)
 DV8: Gods and Monsters #1-8 (2010)
 Magus #1 (2010)
 Superman/Batman #79-80 (2010)
 T.H.U.N.D.E.R. Agents #7-10 (2011)
 30 Days of Night #1 (вариант, 2011)
 Criminal Macabre/The Goon: When Freaks Collide One shot (2011)
 Dark Horse Presents #10 (2012)
 National Comics: Madame X #1 (2012)
 Rat Queens #1 (вариант, 2013)
 Fire and Stone #1 (вариант, 2014)
 Chrononauts #1 (вариант, 2015)
 The Wicked + The Divine #11 (вариант, 2015)
 Archie #650
 Sex Criminals #16 (вариант, 2017)
 Jim Henson's Labyrinth: Coronation #1-12 (2018—2019)

Примечания 

Художники Канады
Художники XXI века
Лауреаты премии Айснера лучшему художнику обложек
Лауреаты премии Харви лучшему художнику обложек
Выпускники Альбертского колледжа искусств и дизайна